Carlo Magno 
 Carlo Magno – Re dei Franchi ed Imperatore del Sacro Romano Impero.
 Carlo Magno – opera di Giuseppe Nicolini del 1813
 Carlo Magno – miniserie televisiva sulla vita di Carlo Magno.
 Carlo Magno – romanzo di Gianni Granzotto del 1978

Pagine correlate 
 Campo Carlo Magno è un valico alpino del Trentino-Alto Adige.
Carlo Magno fu il nome di un treno EuroCity fra Sestri Levante e Dortmund
 Codice Carlo Magno è un film del 2008 di Ralf Huettner.
 Centro Fondo Carlomagno è un centro sportivo per la pratica dello sci di fondo in Calabria.
 Corona di Carlo Magno fu l'antica corona del re dei Franchi.
 Incoronazione di Carlo Magno è un affresco di Raffaello.
 Premio Carlo Magno è un premio conferito dalla città di Aquisgrana a personalità con meriti particolari in favore dell'integrazione e dell'unione in Europa.